Prima TV (anciennement Prima family) est une chaîne de télévision privée tchèque diffusée depuis Prague.

Historique 

FTV Premiéra a commencé à être testée le 26 novembre 1992. Elle a commencé à émettre officiellement le 20 juin 1993, d'abord à Prague et en Bohême centrale. Elle est également diffusée par radio depuis 1994 à condition qu'une partie du temps d'émission soit utilisée par les diffuseurs locaux et régionaux ; cependant, leurs programmation locale chute progressivement. Le , la station change de nom et devient Prima televize.

En 2003, la radiodiffusion de Prima est prolongée jusqu'au .

En automne 2005, 50 % de la chaîne est achetée par MTG.

Prima change de nom le  pour devenir Prima familly, puis le  rechange de nom pour redevenir Prima TV. Elle est actuellement dirigée par le directeur général de Prima TV, Marek Singer.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel

Chaîne de télévision en Tchéquie
Chaîne ou station de télévision fondée en 1992